Никулкина:

Никулкина (деревня) — деревня в Ханты-Мансийском АО.
Никулкина (приток Большого Покура) — река в Ханты-Мансийском АО.
Никулкина (приток Лымбельки) — река в Томской области.